Anrath ist der Name folgender Orte:

 Anrath, Stadtteil der Stadt Willich, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Anrath (Gemeinde Waizenkirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich